

Geografia 
 Saint-Offenge – comune francese nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Offenge-Dessous – comune francese nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Offenge-Dessus – comune francese nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi